Епи́скоп Инноке́нтий (в миру Вита́лий Ви́кторович Еро́хин; ) — архиерей Русской православной церкви, епископ Уссурийский, викарий Владивостокской епархии. Кандидат исторических наук. Член Русского географического общества.

Биография 
Родился 17 ноября 1967 года в селе Успеновке Бурейского района Амурской области в семье служащих совхоза. В 1985 году окончил Успеновскую среднюю школу. В 1985—1993 годах учился в Дальневосточном государственном университете по специальности «журналистика». В 1985—1987 годах проходил срочную службу в рядах Вооружённых сил СССР.

В 1987—1992 годах работал корреспондентом, заведующим отделом, ответственным секретарём редакции районной газеты «Советское Приамурье» (Амурская область), собственным корреспондентом областной газеты «Амурские вести». В 1992—1993 годах работал в Бурейском районном Совете народных депутатов. С 1993 по 1995 год являлся сотрудником городской газеты во Владивостоке, затем — коммерческой организации.

В мае 1993 года крестился в Свято-Никольском кафедральном соборе города Владивостока. В 1995 году принят на послушание ответственного секретаря епархиальной газеты «Приморский благовест» и иподиакона епископа Владивостокского и Приморского Вениамина (Пушкаря).

3 апреля 1997 года в Свято-Никольском кафедральном соборе города Владивостока епископом Владивостокским и Приморским Вениамином пострижен в монашество с именем Иннокентий в честь святителя Иннокентия, митрополита Московского. В 1997—2004 годах заочно обучался в Православном Свято-Тихоновском богословском институте, где получил диплом по специальности «религиоведение». С 1997 года — руководитель издательского и миссионерского отделов Владивостокской епархии.

7 июня 1998 года рукоположён во диакона в Свято-Никольском кафедральном соборе города Владивостока епископом Владивостокским и Приморским Вениамином. 3 января 1999 года рукоположён во пресвитера епископом Владивостокским и Приморским Вениамином. 8 февраля назначен клириком храма в честь священномученика Евсевия Самосатского Марфо-Мариинской женской обители города Владивостока. В сентябре 1999 года принят (по совместительству) на должность старшего преподавателя кафедры теологии и религиоведения Дальневосточного государственного университета по дисциплинам «Библеистика», «История христианской церкви», «Миссиология».

С 1999 по 2004 год — настоятель крестового храма в честь преподобного Сергия Радонежского.

С 1999 года — редактор епархиальной газеты.

В 2000—2004 годах — настоятель храма-часовни в честь святой мученицы Татианы города Владивостока.

С 2003 года — редактор епархиального сайта.

20 июня 2004 году возведён в сан игумена.

С 2004 года — старший священник Марфо-Мариинской женской обители города Владивостока.

С 2005 года — секретарь епархиального совета.

В 2005 году назначен преподавателем Владивостокского духовного училища по предметам «История Русской православной церкви Синодального периода», «Миссиология».

С 2007 года — член епархиального суда.

В ноябре 2008 года на III фестивале «Вера и слово» награждён медалью «1020-летие Крещения Руси» II степени.

В 2004—2009 годах проходил обучение в аспирантуре Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Архиерейство 
26 июля 2010 года постановлением Священного синода определено быть епископом Уссурийским, викарием Владивостокской епархии.

6 декабря того же года в Александро-Невском соборе города Краснодара Патриархом Московским и всея Руси Кириллом возведён в сан архимандрита. В тот же день в Свято-Екатерининском соборе города Краснодара состоялось наречение, а 7 декабря в том же соборе за Божественной литургией — архиерейская хиротония, которую возглавил патриарх Кирилл. Ему сослужили митрополиты Саранский и Мордовский Варсонофий, Екатеринодарский и Кубанский Исидор; архиепископы Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон (Долганов), Владивостокский и Приморский Вениамин (Пушкарь), Астраханский и Енотаевский Иона (Карпухин), Элистинский и Калмыцкий Зосима (Остапенко); епископы Майкопский и Адыгейский Тихон (Лобковский), Солнечногорский Сергий (Чашин).

8 февраля 2012 года в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете по научным руководством Дмитрия Цыганкова защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Становление церковных институтов в Уссурийском крае во второй половине XIX — начале XX вв.» по специальности 07.00.02 — «Отечественная история».

С 11 по 25 июня 2012 года в Общецерковной аспирантуре и докторантуре проходил курсы повышения квалификации для новопоставленных архиереев.

С 8 декабря 2020 года является членом комиссии Межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию.

29 декабря 2022 года решением Священного Синода РПЦ включён в состав Издательского Совета Русской православной церкви

Награды 
 Медаль преподобного Сергия Радонежского I степени;
Орден Преподобного Серафима Саровского III степени — «за усердные архипастырские труды и в связи с 50-летием со дня рождения» (2017).

Публикации 
 статьи
 Обретение иконы «Торжество Пресвятой Богородицы» // Журнал Московской Патриархии. 1998. — № 10. — C. 71-75.
 Под молитвенным покровом святого адмирала // Журнал Московской Патриархии. 2002. — № 11. — C. 29-36.
 Второй епархиальный съезд православных миссионеров во Владивостоке // Журнал Московской Патриархии. М., 2003. — № 2. — C. 18-19.
 III Миссионерский съезд Владивостокской епархии // Журнал Московской Патриархии. 2003. — № 12. — C. 16-19.
 
 
 
 Выбор места для Свято-Троицкого мужского монастыря и колонизация Южно-Уссурийского края // Приморские образовательные чтения памяти святых Кирилла и Мефодия : сборник тезисов и докладов. Выпуск 4. Владивосток, 17 — 21 мая 2004 г. / ред. свящ. Ростилав Мороз [и др.]. — Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2005. — C. 25—28
 Возрождение Владивостокской епархии и ее современное положение (1991—2005) // Христианство на Дальнем Востоке: Материалы междунар. науч.-практ. конференции / Хабаровская духовная семинария при поддержке правительства Хабаровского края. — Хабаровск: Хабаровская духовная семинария, 2006. — С. 145—150.
 История Уссурийского Свято-Троицкого Николаевского мужского монастыря // Журнал Московской Патриархии. 2006. — № 2. — C. 68—82.
 Распространение Православия в Приморье (1854 — гг.) // Сибирь на перекрестье мировых религий: Материалы III Межрегиональной науч.-практ. конф. / Федеральное агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Ин-т истории СО РАН, Ин-т археол. и этнограф. СО РАН. — Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 2006. — С. 195—201.
 Роль схиигумена Алексия в распространении монашества на юге Дальнего Востока России // Приморские образовательные чтения памяти свв. Кирилла и Мефодия: Сб. тез. и докл. Вып. V. — Владивосток: Изд-во Дальневосточ. ун-та, 2007. — C. 25—30.
 Протоиерей Гавриил Вениаминов — первый начальник Амурской миссии // VI Приморские образовательные чтения памяти свв. Кирилла и Мефодия: Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. — Владивосток: Изд-во Дальневосточ. ун-та, 2007. — C. 19—23.
 Проблемы распространения Православия среди корейцев и китайцев в Приморье во второй половине XIX — начале XX вв. // Православие на Урале: Исторический аспект, актуальность развития и укрепления письменности и культуры: Мат-лы симпозиума с междунар. участием: V Славянский науч. собор «Урал в диалоге культур»: В 2 ч. — Ч. I. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; М-во культуры Челяб. обл. — Челябинск: Изд-во Челяб. гос. академии культуры и искусств, 2007.
 Деятельность епископов Камчатской епархии по строительству церквей в Приморье // VII Приморские образовательные чтения памяти святых Кирилла и Мефодия: материалы Всероссийской научно-практической конференции; Владивосток, 14 — 18 мая 2007 г. — Владивосток : Издательство Дальневосточного университета, 2007. — С. 28-34
 Проблемы управления Владивостокской епархией в начале ХХ в. // VIII Дальневосточные образовательные чтения, посвященные памяти святых Кирилла и Мефодия. Ч. 1. Материалы Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы изучения истории и культуры Православия» : Владивосток, 15 — 16 мая 2008 г. — Владивосток : Издательство Дальневосточного университета, 2009. — С. 92—98
 Духовно-нравственные и социальные предпосылки открытия в Приморье первых монастырей во второй половине XIX — начале XX вв. // Сибирь на перекрестье мировых религий: Мат-лы IV Межрегиональной науч.-практ. конф. / Федеральное агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Ин-т истории СО РАН, Ин-т археол. и этнограф. СО РАН. — Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 2009.
 Нерукотворный образ Спасителя как основа иконописания и иконопочитания // Актуальные проблемы изучения истории и культуры Православия: сборник научных статей. Вып. 2 / Дальневосточные образовательные чтения, посвященные памяти святых Кирилла и Мефодия (9 ; 18 — 22 мая 2009 г. ; Владивосток); ред., сост. А. В. Здор. — Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2010. — С. 19-28.
 Становление православной церкви в Приморье во 2-й половине XIX в. // Гуманитарные науки в Сибири. — 2010. — № 2. — С. 84—87.
 Православная церковь на юге Дальнего Востока России в середине XIX века: к вопросу о хронологии миссии // Гуманитарные науки в Сибири. — 2010. — № 3. — С. 81—83.
 Включение духовно-нравственного компонента в современный образовательный процесс: на примере Приморского края // Сборник статей межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных качеств личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей», Петропавловск-Камчатский, 10-12 декабря 2013 г. / Под общей редакцией Т. А. Синюшкиной. Петропавловск-Камчатский: Камчатский институт ПКПК, 2014. — С. 16-21.
 Православная Церковь и китайское население на Дальнем Востоке России во второй половине XIX — начале XX вв. // Cборник материалов Международной научно-практической конференции «XVII Иннокентьевские чтения», «Россия — Китай: вербализация культурных и духовных смыслов». Чита: Забайкальский государственный университет, 2014. С. 111—116.
 Инициативность священнослужителей в процессе развития церковной жизни на юге Дальнего Востока в конце XIX — начале XX вв. // Вестник Омской православной духовной семинарии / гл. ред. Н. В. Воробьева. — 2017. — Вып. 2. — С. 22-30.
 Формирование и принципы деятельности Владивостокской корейской миссии // Православие и корейцы: сборник статей / Авт.-сост. В. Пак, Г. Ким, В. Чен. — Владивосток: Изд-во Валентин, 2017. — С. 301—322.
 
 

 книги
 Приморье православное: К 110-летию образования Владивостокской епархии / Под ред. В. В. Ерохина. — Владивосток: Изд-во Владивостокско-Приморской епархии, изд-во ЗАО «ЛИТ», 2008. — 200 с.: ил.
 Русская Православная Церковь в Уссурийcком крае: Очерки по истории Владивостокской епархии (вторая половина XIX в. — 1917 г.). — М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. — 326 с. + вкл. (20,5 п. л.). ISBN 978-5-7429-0741-1
 Приморская митрополия в Тихоокеанской России: Фотоальбом / Под редакцией епископа Уссурийского Иннокентия (Ерохина В. В.), викария Владивостокской епархии. — Владивосток: Владивостокская епархия, изд-во «ЛИТ», 2012. — 136 с.

Примечания

Ссылки 
 Иннокентий, епископ Уссурийский, викарий Владивостокской епархии (Ерохин Виталий Викторович) на сайте Патриархия.Ru
 Островок Православия среди иноверного окружения
 Владивостокская епархия: православное сердце Приморья бьется уже 117 лет

Епископы Русской православной церкви
Историки России
Религиоведы России
Кандидаты исторических наук
Выпускники Дальневосточного государственного университета
Преподаватели Дальневосточного федерального университета
Выпускники ПСТГУ
Журналисты России
Кандидаты богословия
Исследователи истории Русской церкви